Terra do Fogo — arquipélago na extremidade sul da América do Sul
 Tierra do Fogo (província do Chile)
 Terra do Fogo, Antártica e Ilhas do Atlântico Sul —  província da Argentina
 Terra do Fogo (livro) — do escritor chileno Francisco Coloane

Desambiguações de topônimos